Cuvântul liber se poate referi la următoarele cotidine,

 Cuvântul liber, un cotidian din Târgu Mureș și
 Cuvântul liber, un cotidian din Hunedoara.

Dezambiguizare
Nume proprii